Pelle Karlsson, född 12 februari 1992, är en svensk före detta ishockeyspelare med Boro/Vetlanda HC som moderklubb. Karlsson spelade som junior med bl.a. HV71. Som senior fick han kontrakt med Visby/Roma HK i Division 1 till säsongen 2011/12. Där stannade han två säsonger innan han gick över till Nybro Vikings IF i samma serie säsongen 2013/14. Till säsongen 2017/18 var han tillbaka i moderklubben för spel i Hockeytvåan. Pelle Karlsson är bror till den kände NHL-spelaren Erik Karlsson.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1992
Levande personer
Män
Spelare i Boro/Vetlanda HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare